

Особи 

Мурільйо () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Бартоломе Естебан Мурільйо — іспанський художник
 Джейсон Мурільйо — колумбійський футболіст
 Мануель Мурільйо Торо — президент Сполучених Штатів Колумбії
 Мігель Мурільйо — болівійський футболіст
 Мікаель Мурільйо — панамський футболіст
 Оскар Мурільйо — колумбійський футболіст
 Хуан Браво Мурільйо — прем'єр-міністр Іспанії

Географічні об'єкти 

 Мурільйо-де-Гальєго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса
 Мурільйо-ель-Куенде — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра
 Мурільйо-де-Ріо-Леса — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха
 Мурільйо-ель-Фруто — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра

Інше 
 9829 Мурільйо — астероїд головного поясу